Iso Marjosaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Iso Marjosaari (ö i Kymmenedalen), Kouvola, 
 Iso Marjosaari (ö i Södra Savolax), Nyslott, 
 Iso Marjosaari (ö i Norra Savolax), Varkaus, 

Robotskapade Finlandförgreningar